Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du 7 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Els Callens et Dominique Monami.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Los Angeles
Sport en Californie en 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en août 2000